Суперкубок Польщі з футболу 2009  — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 липня 2009 року між чемпіоном Польщі клубом Вісла (Краків) та володарем кубка Польщі клубом Лех (Познань).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2009
Польща
2009 у польському спорті
Події 25 липня
Липень 2009